Esterbach ist ein Gewässername:

 Esterbach (Hängebach), linker Zufluss des Hängebachs (zum Deggenauer Graben, zum Augraben, zur Hengersberger Ohe) in Deggenau, Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Esterbach (Katzbach), linker Zufluss des Katzbachs (zum Diesenleitenbach) bei Katzbach, Stadt Linz, Oberösterreich